Armenia Balducci (1933-), actrice, scénariste et réalisatrice italienne
 Corrado Balducci (1923-2008), théologien catholique italien de la curie romaine
 Francesco Balducci, poète italien du 
 Francesco Balducci Pegolotti (né v. 1290-1347), marchand et homme politique florentin
 Franco Balducci (1922-2001), acteur italien
 Gabriele Balducci (1975-), coureur cycliste italien
 Giovanni Balducci, peintre italien du 
 Jean Balducci, peintre italien du 
 Jean Balducci, peintre italien du 
 Lorenzo Balducci (1982-), acteur italien
 Matteo Balducci, peintre italien actif au cours de la première moitié du 
 Richard Balducci (1929-), réalisateur et scénariste français

Source